Il doppio del torneo di tennis Internationaler Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2005, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio dell'Internationaler Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2005, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2005, è stato vinto da Mervana Jugić-Salkić e Darija Jurak (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Danielle Harmsen e Eva Pera con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di Serie

  Mervana Jugić-Salkić /  Darija Jurak (campionesse)
  Katalin Marosi /  Desislava Topalova (quarti di finale)

  Sof'ja Avakova /  Renata Voráčová (primo turno)
  Tereza Veverková /  Sandra Záhlavová (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Internationaler Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2005